Чемпіонат Австрії 2006—2007 () — 96-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій четвертий титул чемпіона Австрії здобув Ред Булл (Зальцбург).

Клуби

Турнірна таблиця 

1 Позбавлено 13 очок
2 Позбавлено 28 очок

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

2007
Австрія
Австрія
2006 в австрійському спорті
2007 в австрійському спорті